Дезоксирибонуклеаза I
 Дезоксирибонуклеаза II

КФ 3.1
Белки человека